Heinrich von Bayern (auch Heinrich von Wittelsbach) ist der Name folgender Personen:

Heinrich I. (Bayern) (919/922–955), Herzog von Bayern
Heinrich III. (Bayern) (940–989), Herzog von Bayern und Kärnten
Heinrich II. (Bayern) (der Zänker; 951–995), Herzog von Bayern und Kärnten
Heinrich V. (Bayern) (~960–1026), Herzog von Bayern
Heinrich II. (HRR) (973/978–1024), Herzog von Bayern, Römischer Kaiser
Heinrich VII. (Bayern) (~1005–1047), Herzog von Bayern
Heinrich III. (HRR) (1017–1056), Herzog von Bayern, Kärnten und Schwaben, Römischer Kaiser
Heinrich IV. (HRR) (1050–1106), Herzog von Bayern, Römischer Kaiser
Heinrich IX. (Bayern) (der Schwarze; 1075–1126), Herzog von Bayern
Heinrich der Stolze (* 1102/1108; † 1139), Herzog von Bayern und Sachsen
Heinrich II. (Österreich) (Jasomirgott;  1107–1177), Herzog von Bayern und Österreich
Heinrich der Löwe (* ~1129/1130 oder 1133/1135; † 1195), Herzog von Bayern und Sachsen
Heinrich XIII. (Bayern) (1235–1290), Herzog von Niederbayern und Pfalzgraf bei Rhein
Heinrich XIV. (Bayern) (1305–1339), Herzog von Niederbayern
Heinrich XV. (Bayern) (1312–1333), Herzog von Niederbayern
Heinrich XVI. (Bayern) (der Reiche; 1386–1450), Herzog von Bayern-Landshut
Heinrich von Bayern (1884–1916), deutscher Major

Siehe auch:
Maximilian Heinrich von Bayern (1621–1688), Kurfürst und Erzbischof von Köln